Reconnaissance gestuelle, en informatique
 Gestuelle de réunion, ensemble d'attitudes, ou mouvements des bras et mains, pouvant être utilisés dans des réunions et assemblées

Voir aussi 
 Mouvement de la souris, en informatique.